C2H6O é um Isômero e pode referir-se a:

 Etanol - Álcool de fórmula molecular CH3CH2OH

 Metoximetano - Gás de fórmula molecular CH3OCH3